Money in the Bank ladder match — tipo de combate de wrestling
 WWE Money in the Bank — Pay-Per-View da WWE

Desambiguação